Gennes kan syfta på:
 Gennes, Doubs
 Gennes, Maine-et-Loire